Кэттелл:

 Джеймс Маккин Кеттелл (1860-1944) — американский психолог
 Реймонд Бернар Кеттел (1905-1998) — американский психолог, автор 16-факторного личностного опросника